Gilmer peut faire référence à :

Patronymes 
 Charles Gilmer (v. 1530- v. 1593) théologien et universitaire champenois ;
 George Rockingham Gilmer (1790-1859), homme politique américain ;
 Gloria Ford Gilmer (1928-2021), mathématicienne américaine ;
 Harry Gilmer (1926-2016), joueur professionnel américain de football américain ;
 Jeremy Francis Gilmer (1818-1883), militaire, cartographe, et ingénieur civil américain.

Toponymes 

 Gilmer, une ville située dans le Texas ;
 , dans le Texas ;
 .

Voir aussi